Котеля́нський:

 Котелянський Борис Осипович (1860, Кам'янець-Подільський — 1892, Єкатеринбург) — лікар, журналіст, громадський діяч.
 Котелянський Лев Осипович (1851, Кам'янець-Подільський — 1879, Петербург) — письменник.

українські прізвища